Meu Lugar (álbum de Anitta)
Turnê Meu Lugar
Meu Lugar (álbum de Marcus Salles)
Meu Lugar (série)

Desambiguação